Messier puede hacer referencia a:

 Catálogo Messier, relación de objetos astronómicos.
 Charles Messier, astrónomo francés, autor del catálogo que lleva su nombre.
 Canal Messier, fiordo situado en el océano Pacífico en la región austral de Chile.